W sezonie 1880-81 odbyła się 10. edycja Pucharu Anglii. Do rozgrywek przystąpiło 62 zespoły, cztery zgłoszone drużyny zrezygnowały z występu Pucharze.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Powtórka

Trzecia runda

Czwarta runda

Piąta runda

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 9 kwietnia 1881 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1880 w sporcie
1880 w Wielkiej Brytanii
1881 w piłce nożnej
1881 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej